Sarria steht für:
 Sarria, Ort am Rande des Jakobsweges in der Provinz Lugo, Galicien, Spanien
 Río Sarria, dortiger Fluss
 Enrico Sarria (1836–1883), italienischer Komponist 
 Jose Sarria, kandidierte 1961 in San Francisco als weltweit erster offen Schwuler für ein öffentliches Amt, siehe Geschichte der LGBT
 Silvio Leonard Sarría (* 1955), kubanischer Sprinter

Sarrià steht für:
 Sarrià-Sant Gervasi, Stadtbezirk von Barcelona, Katalonien, Spanien 
 Sarrià, dortiger historischer Ort, heute Nachbarschaft im Stadtbezirk
 den dortigen U-Bahnhof Sarrià der Metrolinie 6 (Barcelona)
 Estadi Sarrià, dortiges Fußballstadion, erbaut 1923, abgerissen 1997
 Sarrià de Ter, Dorf in der Provinz Girona, Katalonien, Spanien
 Callosa d'en Sarrià, Dorf in der Provinz Alicante, Valencia, Spanien

Sarría ist der Familienname folgender Personen:
 María Elena Sarría  (* 1954), kubanische Kugelstoßerin